Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Progrès :

Belgique 
 Rue du Progrès à Bruxelles

Canada 
 Rue du Progrès à Gatineau

France 
 Rue du Progrès au Pecq
Rue du Progrès aux Lilas
 Rue du Progrès à Grenoble
 Rue du Progrès à Noisy-le-Sec
 Rue du Progrès au Pré-Saint-Gervais
 Rue du Progrès à Montpellier

Suisse 
 Rue du Progrès à La Chaux-de-Fonds

Progrès Rue